

Onomastica
 Roque – variante del nome proprio di persona Rocco

Persone
 Edgardo Roque – ex cestista filippino
 Felipe Pérez Roque – politico cubano
 Hélio Roque – calciatore portoghese
 Lucas Roque – giocatore di beach soccer statunitense
 Maicon Pereira Roque – calciatore brasiliano
 Miki Roqué – calciatore spagnolo
 Nils Chagas Roque – ex calciatore uruguaiano
 Paula Klamburg Roque – sincronetta spagnola
 René Roque – pugile francese
 Walter Roque – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano

Sport
 Roque – disciplina sportiva derivata direttamente dal croquet

Pagine correlate
 San Roque